L'adjectif sereine est le féminin singulier de serein qui signifie l'exemption de trouble ou d'agitation.

Sereine peut faire également référence :
 La Sereine est un bateau école appartenant aux Glénans, classé monument historique ;
 La Sereine est un cours d'eau de la région de la Côtière dans le département de l'Ain.